А́дам Кэ́мпбелл:
 Кэмпбелл, Адам (актёр) (род. 1980) — британский актёр.
 Кэмпбелл, Адам (футболист) (род. 1995) — английский футболист.